
Хелкия , или Хилкия ( или ; в Септуагинте ; ; «часть, наследие Божие»), — иудейский первосвященник VII века до н. э., во времена царя Иосии (Иошии, 639/640 — 608/609 годы до н. э.). Упоминается в Библии (; ; ; ). Руководил реформационной деятельностью царя Иосии. При нём в храме была найдена книга Закона и совершено торжественное празднование Пасхи.

Жизнеописание

Происхождение 
В родословной Левия, Аарона и Елеазара, Хелкия называется сыном Селлума (Шаллум) и отцом Азарии (; .

Служба 
При нём, во время предпринятого царём ремонта (очищения и обновления) храма, был найден свиток Закона (Книга закона); который послужил основанием для очищения культа и коренной религиозной реформы ( и сл.).

Вместе с другими был послан царём к пророчице Олдаме (Хулде), чтобы вопросить Бога о своей судьбе и о судьбе своего народа, узнать, сбудутся ли грозные предсказания найденной Божественной книги ο каре Божией, которая постигнет народ за неисполнение содержавшихся в ней религиозных заповедей (; ;  и сл.).

Ему было повелено извергнуть из Храма все предметы идолослужения, которые были сожжены в долине Кидронской, за Иерусалимом (4 Цар. XXIII, 4 — 8).

При нём во дни Иосии была торжественно отпразднована Пасха ().

Потомки 
Он же, вероятно, значится в числе предков священника Ездры (ок. V века до н. э., в исламе известен под именем Узайр; ; ).

Примечания

Ссылки 
 Хилкия в Библейском словаре Нюстрема.

Персоналии VII века до н. э.
Иудейские первосвященники
Пасхалисты